Оперы Генриха Маршнера являются основными и наиболее значимыми сочинениями композитора. В частности, романтические оперы Маршнера вошли в историю как первые образцы немецкого романтизма и сделали его известным.

Карл Вебер руководил постановкой одной из первых опер Маршнера «Генрих IV и д’Обинье», сразу отметив талант юного композитора, а Вагнер черпал вдохновение из «Вампира», сочиняя своего «Летучего голландца». Наиболее известными и удачными операми Маршнера являются «Ханс Гейлинг», «Вампир» и «Храмовник и еврейка». В своих операх Маршнер использовал фантастические мотивы и народные сказания.

Список 
Оперы рассортированы по датам первой постановки. Особо выделены романтические оперы. Поскольку романтические оперы выделены в списке, то принадлежность каждой именно к этому жанру подтверждается источником.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Маршнер, Генрих